Возможно:
 «Возможно» (фр. Peut-être) — фильм режиссёра Седрика Клапиша 1999 года.
 «Возможно» (англ. Probably) — эпизод 411 (№ 58) сериала «South Park», премьера которого состоялась 26 июля 2000 года.